Ла Аризона има више значења:

 Ла Аризона, Ел Корео (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Аризона, Ла Асијенда (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику